Kingittunnguaq bezeichnet:
 Kingittunnguaq (Berg, Sannerut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kingittunnguaq (Berg, Sermiligaarsuk), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland